Гета ( — японське взуття) — один із двох основних елементів тактичної боротьби в ґо, камінь, що запобігає звільненню каменя або групи каменів противника, хоча не безпосередньо не зменшує кількість даме.

Приклад 

Го